Entropia steht für:
 Album einer schwedischen Progressive-Metal-Band, siehe Pain of Salvation #Das erste Album (1996–1997)
 Entropia Universe, Computer-Onlinespiel
 Entropia (Verein), Karlsruher Erfa-Kreis des Chaos Computer Club

Siehe auch:
 Entropie (Begriffsklärung)